Dirik ist der Familienname von:

 Kâzım Dirik (1881–1941), Offizier und General der türkischen Armee, Gouverneur von Izmir (1926–1935), Generalinspektor der Zweiten Generalinspektion in den türkischen Westprovinzen und an der Türkisierung und dem Umsiedlungsprogramm des türkischen Staates beteiligt

Siehe auch:
 Diriks